Data Carrier Detected – rilevazione della portante dati, in una trasmissione seriale
 Developmental Coordination Disorder – disordine dello sviluppo della coordinazione
 Double channel duplex – duplex a doppio canale, in aeronautica